Села:
 Худоліївка — Полтавська область, Семенівський район
 Худоліївка — Черкаська область, Чигиринський район